De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1971 werd in het weekend van 9 en 10 januari 1971 gehouden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Kampioenen werden Stien Kaiser en Jan Bols.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1971
Langebaanschaatsen in 1971
Sportevenement in Amsterdam
Schaatsen in Noord-Holland